

Architettura
Casa Comolli – edificio storico di Milano
Casa Comolli-Rustici – edificio residenziale di Milano

Persone
Angelo Comolli – pittore italiano
Giampiero Comolli – romanziere e saggista italiano
Giovan Battista Comolli – scultore italiano
Gigi Comolli – pittore italiano
Jean-Louis Comolli – regista, critico cinematografico e critico musicale francese
Niny Comolli, pseudonimo di Antigone Vaginay – musicista italiana